Flor de durazno puede referirse a:

Flor de durazno (novela), una novela del escritor argentino Hugo Wast (Gustavo Martínez Zuviría) de 1911.
Flor de durazno (película de 1917), una película de cine mudo de Argentina de 1917, dirigida por Francisco Defilippis Novoa, la primera en la que actúa Carlos Gardel, realizada sobre la novela de Hugo Wast.
Flor de durazno (película de 1945), una película mexicana dirigida por Miguel Zacarías, realizada sobre la novela de Hugo Wast.
Flor de durazno (película de 1970), una película mexicana dirigida por Emilio Gómez Muriel, realizada sobre la novela de Hugo Wast.
Flor de durazno (vals), un vals de Francisco Martino compuesto para la película Flor de durazno (película de 1917) .